José Luis Fuentes, arbitre hondurien de football
 José Luis Fuentes, gymnaste vénézuélien